Stati Uniti d'America
Langston – città della Contea di Jackson, Alabama
Langston – città della Contea di Logan, Oklahoma